Молео́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 95 км на північний захід від Пуатьє, 70 км на північ від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3230 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 8278,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Молеон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Молеон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр